Le Ballon d'or 2019 est la  du Ballon d'or. Il récompense le meilleur footballeur de l'année 2019 pour le magazine France Football. Le lauréat est Lionel Messi (FC Barcelone) qui remporte ainsi son sixième Ballon d'or.

Description 
Les résultats sont connus le lundi  tout au long de la journée, puis le soir lors d'une cérémonie au théâtre du Châtelet à Paris. Présentée par Sandy Heribert et Didier Drogba, elle est diffusée sur la chaîne L'Équipe.

Luka Modrić, le lauréat du Ballon d'or précédent, n'est pas dans les 30 nommés pour cette nouvelle édition ; il ne peut donc pas conserver son titre. Il s'agit d'une première depuis 1995 avec l'instauration du système de nominations par France Football.

Cette année 2019 est marquée par la victoire de Liverpool en Ligue des Champions ce qui leur permet de placer quatre joueurs dans le  (Mohamed Salah, Sadio Mané, Virgil van Dijk et Alisson). Parmi eux, Virgil van Dijk fait office de favori pour remporter le trophée, auteur d'une saison incroyable étant notamment nommé Joueur de l'année en Premier League et homme du match de la finale de Ligue des champions. L'autre favori pour le trophée est Lionel Messi auteur d'une saison exceptionnelle avec le FC Barcelone et ce, malgré l'élimination en demi-finale de Ligue des champions contre Liverpool en s'étant pris une «  » (victoire 3-0 à l'aller, défaite 4-0 au retour) et une demi-finale de Copa América perdue contre le Brésil (défaite 2-0). Auteur de  et  décisives en  tout en étant sacré champion d'Espagne, il est, de loin, le meilleur attaquant du monde sur la saison.

Les autres candidats potentiels sont Sadio Mané, finaliste de la CAN avec le Sénégal, vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool et co-meilleur buteur de Premier League ; Cristiano Ronaldo, vainqueur de la Ligue des Nations avec le Portugal et de la Serie A avec la Juve et Mohamed Salah, vainqueur de la Ligue des Champions, co-meilleur buteur de Premier League et meilleur joueur de la Coupe du monde des Clubs.

Le lauréat est l'Argentin Lionel Messi, vainqueur de la Liga, Soulier d'or et meilleur buteur de la Ligue des champions avec le FC Barcelone. Il l'emporte avec seulement sept voix de plus que Virgil van Dijk. Cristiano Ronaldo finit troisième à l'issue du vote faisant ainsi sa neuvième apparition consécutive sur le podium du Ballon d'or.

Il devient donc le premier joueur de l'histoire à remporter six Ballon d'or et redevient seul recordman de victoires en dépassant Cristiano Ronaldo qui l'avait rejoint au palmarès en 2017.

Ballon d'or 

Les 30 nommés sont connus le  et le résultat le 2 décembre 2019.

Classement

Classement par confédération

Seuls les journalistes de la confédération d’Océanie ont le même top 5 que le classement final. L’UEFA et l’AFC l’ont dans le désordre ayant placé Virgil van Dijk à la  et Lionel Messi à la , tandis qu’en Afrique, Sadio Mané est à la . La CONMEBOL place Kylian Mbappé à la  et la CONCACAF y place Alisson.

Détail des votes
Pour établir le classement, à partir de la liste des 30 joueurs finalistes, chaque juré en désigne 5 qu'il considère comme les plus méritants et leur attribue des points : 6, 4, 3, 2 et 1.

Les journalistes de 27 pays ont le même Top 5 que celui du classement final mais seuls le néo-zélandais et le seychellois ont le « quinté » dans l'ordre.

Seul le journaliste du Sri Lanka n’a attribué aucun point à l’un des 5 premiers du classement final.

Sur les 176 votants, Lionel Messi se classe 61 fois à la première place avec un vote moyen de 4,13 points. Virgil van Dijk est 69 fois premier, avec un vote moyen de 4,41 points. Si l’argentin l’a emporté, c’est parce que seulement 10 pays n’ont pas voté pour lui alors que 22 n’ont pas voté pour le néerlandais.

Nota : Bien que se trouvant dans la liste des 30 joueurs retenus par France Football, João Félix, Marquinhos et Donny van de Beek ne figurent pas dans ce tableau car ils n'ont reçu aucun point.

Ballon d'or féminin 

Les 20 nommées sont connues le  :

Trophée Kopa 

Ce trophée récompense le meilleur joueur de football de moins de 21 ans. Le jury est constitué des vainqueurs encore en vie des Ballons d'or précédents. Les anciens Ballons d'or devaient fournir une liste de trois footballeurs (sur dix
joueurs préalablement établie par la rédaction de France Football), répondant aux efforts méritocratiques suivants : 
 1) Performances individuelles et collectives (palmarès) ;
 2) Classe du joueur (talent et fair-play) ;
 3) Faculté à s'inscrire dans la durée.

Les 10 nommés sont connus le  :

Trophée Yachine 

Ce trophée, récompense les meilleurs gardiens de but.

Les 10 nommés sont connus le , et les résultats le .

Notes et références 

Ballon d'or
Football en 2019
Sport en octobre 2019
Sport à Paris en 2019
Émission diffusée sur L'Équipe